Михаил Михайлович Бородкин (1852—1919) — русский генерал-лейтенант, военный юрист, историк Финляндии.

Биография 
Родился  года в Финляндии на Аландских островах, в офицерской семье; отец, Михаил Иванович Бородкин был начальником штрафной роты в крепости Бомарсунд; мать — Оливия Каролина, урождённая Викберг. В начале 1854 года его отец был осуждён за непредумышленное убийство после того, как забил заключенного до смерти и был понижен в звании до солдата. В том же году, после битвы при Бомарсунде он попал в плен. Мать была не в состоянии содержать детей, и Михаил Бородкин был отправлен на воспитание к дяде-финну в Сипоо, которому удалось поместить племянника в Гатчинский сиротский институт. Мать Бородкина в 1861 году была помещена в психиатрическую больницу Лапинлахти, а в 1869 году попала в психиатрическую больницу острова Сейли из-за «хронической паранойи».

После окончания сиротского института он учился во 2-м Константиновском военном училище, откуда был выпущен в 1875 году прапорщиком в 23-ю артиллерийскую бригаду, дислоцированную в Финляндии, где дослужился до капитана.

Продолжил образование в Военно-юридической академии, окончив её в 1882 году по специальности военный юрист.

С 1883 года занимал должности по военно-судебному ведомству — помощника военного прокурора Одесского военного округа, военного следователя Петербургского военного округа, военного судьи Варшавского (1892—1895) и Петербургского (1895—1901) военных округов. 

В 1890 году был произведён в полковники, а 9 апреля 1900 года — в генерал-майоры и в 1901 году был назначен генералом для особых поручений при военном министре; в 1907 году получил чин генерал-лейтенанта и с 1909 года был помощником главного военного прокурора.

Свободно владея шведским языком, он смог исследовать историю Финляндии и в 1880-х годах начал писать о ней в русских журналах, первоначально под псевдонимом Г. А. Абов. Выступал с позиции русских националистических идей; написал очень много книг, брошюр и статей по этому вопросу (частично под псевдонимом Борис Ленский).

М. М. Бородкин принимал непосредственное участие в ряде комиссий по разработке мероприятий по Финляндии; в 1893 году он был призван в комиссию для составления проекта нового установления о воинской повинности в Финляндии и реорганизации финских войск и их управления. Затем он входил в состав касавшихся Финляндии (1899 год) комиссий и совещаний: статс-секретаря Победоносцева, сенатора Таганцева, статс-секретаря Столыпина, тайного советника Харитонова и других.

Генерал Бородкин являлся одним из учредителей и членом Совета Русского собрания и специалистом по финляндскому вопросу в Русском окраинном обществе.

В 1911—1912 годах занимал должность начальника Александровской военно-юридической академии. С 24 апреля 1916 года — член Государственного совета по назначению.

В 1919 году Михаил Михайлович Бородкин был взят «красными» в заложники и расстрелян.

Избранная библиография 
 Венчанный рыцарь и его тернистый путь. — Харьков, 1914
 Война 1854—1855 гг. на Финскомъ побережье: историческiй очеркъ: с 127-ю иллюстрацiями. — Санкт-Петербург: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1904. — 406 с.
 Всеславянское братство (Панславизм). — Петроград : Печ. Е. Евдокимова, 1892 Электронная копия
 Граф Л. Н. Толстой как учитель жизни. — , 1897
 Густав-Мориц Армфельт и его русско-финские отношения. Исторический очерк. — , 1901
 Из новейшей истории Финляндии. Время управления Н. И. Бобрикова. — , 1905
 История Финляндии. Время Екатерины II и Павла I. — , 1912
 История Финляндии. Время Елизаветы Петровны. — , 1910 Электронная копия
 История Финляндии. Время императора Александра I. — , 1909 Электронная копия
 История Финляндии. Время императора Александра II. — , 1908 Электронная копия
 История Финляндии. Время императора Николая I. — , 1915
 История Финляндии. Время Петра Великого. — , 1910 Электронная копия
 Итоги столетия. — Харьков, 1909
 Краткая история Финляндии. — , 1911
 Современное положение русского Дела на Финляндской окраине. — , 1905
 Справки о «конституции» Финляндии. — , 1900
 Финляндия в русской печати. Материалы для библиографии. — , 1902
 Финляндская окраина в составе Русского государства. — , 1906 (доп. изд-ние: , 1910)
 Юридическое положение Финляндии. — , 1901
  Двухсотлетие взятия Выборга. — : Гос. тип., 1910

Награды 
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1904)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1909)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1914)

Примечания

Литература 
 
 Бородкин Михаил Михайлович // Список генералам по старшинству. Составлен по 15-е апреля 1914 года. — , 1914. — С. 211.

Ссылки 
 

Выпускники Гатчинского сиротского института
Выпускники Константиновского военного училища
Выпускники Александровской военно-юридической академии
Начальники Александровской военно-юридической академии
Историки Российской империи
Юристы Российской империи
Члены Русского окраинного общества
Члены Русского собрания
Члены Государственного совета Российской империи
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Панслависты